Moneo ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Moneo Lara (1953–2013), genannt „El Torta (de Jerez)“, spanischer Flamencosänger
 Rafael Moneo, spanischer Architekt

Sonstiges:
 Moneo (Elektronische Geldbörse), ein Modell der elektronischen Geldbörse in Frankreich